Kozly può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kozly, comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec
Kozly, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem